Bonaventura Picardi – politico italiano
 Eva Picardi – filosofa e accademica italiana
 Francesco Picardi – politico italiano
 Silvestro Picardi – politico italiano
 Vincenzo Picardi – pugile italiano
 Cesare Miceli Picardi – attore italiano
 Francesco Miceli Picardi – politico italiano